

Botanica
 Perilla – genere di piante aromatiche delle Lamiaceae

Geografia
 Perilla de Castro – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León

Persone, personaggi
 Salvatore Perilla – compositore napoletano (1731-1793)

Zoologia
 Perilla – genere di ragni della famiglia Araneidae